Greg Foster puede hacer referencia a:
Greg Foster (1958-), atleta
Greg Foster (1968-), baloncentista